Metalbandet Children of Bodom har gennem tiden turneret meget, mest i hjemlandet Finland, men også meget i Europa og Japan, samt noget i Nordamerika.

1997

Turnéer i 1998 
I 1998 tog bandet på sine første turnéer – hovedsageligt for at gøre reklame for deres debutalbum Something Wild.

Nuclear Blast Europaturné 
Bandets første turné var i marts/april 1998. Denne turné var organiseret af bandets europæiske pladeselskab, Nuclear Blast.
På trods af navnet "European Tour" optrådte bandet reelt kun i Tyskland, Schweiz og Østrig. Children of Bodom fik et godt forhold til Hypocrisy under denne turné.
Janne Wirman var ikke med på turnéen. Keyboards blev i stedet spillet af pianisten Erna Siikavirta.

Hele Nuclear Blast European Tour blev gennemført sammen med Disbelief, Crack Up, Hypocrisy, Benedication og andre bands, som havde kontrakt med Nuclear Blast.

Første Europaturné 
Bandets anden turné i 1998 blev påbegyndt i starten af september og fortsatte måneden ud. Wirman var heller ikke med denne gang – i stedet spillede Kimberly Goss keyboards på turnéen.
Children of Bodom turnerede sammen med Raise Hell, Agathodaimon, Night In Gales og Disember på turnéen.

Andre koncerter i 1998

Turnéer i 1999 
Children of Bodom udgav deres andet studiealbum, Hatebreeder 26. april 1999.

Første Finlandsturné 
Children of Bodoms tre dages turneren i Finland var først gang de optrådte som hovednavn til en turné.

Festivaler i 1999

Første Japanturné 
I juli måned drog Children of Bodom på en mindre turné i Japan som support for In Flames og Sinergy.

Hatebreeder-Europaturné 
I september tog Children of Bodom på en ca. halvanden måned lang turné rundt i Europa som støtteband for Arch Enemy, Dark Tranquillity og In Flames. Turnéen promoverede samtidig Children of Bodoms på det tidspunkt nyeste album, Hatebreeder.

Turnéer i 2000 
Children of Bodom udgav albummet Follow the Reaper i oktober 2000.

Andre koncerter i 2000

Follow the Reaper-Finlandsturné, del 1 
I december 2000 drog Children of Bodom ud på deres anden Finlands-turné – denne gang for at gøre reklame for Follow the Reaper.

Turnéer i 2001 
Laiho og Latvala tog på Europa-turné med Sinergy i september-oktober.

Follow the Reaper-Finlandsturné, del 2 
Children of Bodom fortsatte deres Follow the Reaper-turné i januar 2001.

Nuclear Fire-Europaturné 
I februar var Children of Bodom sammen med Sacred Steel support for Primal Fear på deres Nuclear Fire-turné.

Follow the Reaper-Asienturné 
Children of Bodom påbegyndte deres Asien-turné for Follow the Reaper i april 2001.

Andre koncerter i 2001

Spanienturné

Festivaler i 2001

Tour Of Terror – Manchete Up Your Ass 
I november tog Children of Bodom på turné i Sydamerika for at gøre reklame for deres lige udgivede album Follow the Reaper. Turnéens navn er en parodi på Metallicas livedemo Metal Up Your Ass.

Fjerde Finlandsturné

Turnéer i 2002 
I 2002 var Children of Bodom på en længerevarende pause fra deres turnéer, og spillede kun ved fire sommerfestivaler.

Festivaler i 2002

Turnéer i 2003

Hate Crew Deathroll-Japanturné 
Children of Bodom startede deres turneren i 2003 med en Japan-turné hvor de var support for Halford. Turnéen fungerede også som reklame for bandets seneste album, Hate Crew Deathroll.

Hate Crew Deathroll-Finlandsturné

Hate Crew Rolling Over Europe 
I april 2003 påbegyndte Children of Bodom deres Hate Crew Rolling Over Europe-turné, som gik gennem Europa sammen med Soilwork og Shadows Fall.

Festivaler i 2003

Assortments Of Towers 
I september tog bandet på en fire dage land turné i Japan sammen med Soilwork. Turnéen fik navnet "Assortments Of Towers".

Første Nordamerikaturné 
I november tog Children of Bodom på en halvanden måned lang turné i Nordamerika hvor de sammen med Hypocrisy var support for Dimmu Borgir og Nevermore. Dette var bandets første turné i Nordamerika.

Turnéer i 2004

Anden Nordamerikaturné 
I slutningen af april tog Children of Bodom på Nordamerika-turné hvor de sammen med Evergrey var support for Iced Earth.

Festivaler i 2004

Hate Crew Deathroll-Brasilienturné 
I august 2004 var Children of Bodom på en seks-dage-lang turné i Brasilien som reklame for Hate Crew Deathroll. De havde flere lokale bands som support.

Trashed, Lost & Strungout-Finlandsturné 
I august 2004 tog Children of Bodom på en fire dage lang miniturné i Finland for at gøre reklame for deres ep Trashed, Lost & Strungout.

Tredje Nordamerikaturné 
På deres tredje turné i Nordamerika var Children of Bodom åbningsband for Fear Factory og Lamb of God.

Turnéer i 2005

Festivaler i 2005

Australienturné

Tredje Japanturné

To koncerter i Finland 
Children of Bodom spillede i slutningen af oktober 2005 to koncerter i Nosturi i Helsinki, Finland

Fjerde Nordamerikaturné 
I november-december 2005 tog Children of Bodom på deres fjerde turné i Nordamerika – denne gang med Trivium og Amon Amarth som support.

Fjerde Europaturné 
På deres fjerde Europa-turné havde Children of Bodom Ektomorf og One Man Army and The Undead Quartet med som support. Bemærk at turnéen overlapper ind i 2006.

Turnéer i 2006

Femte Nordamerikaturné 
På deres femte turné i Nordamerika vekslede Children of Bodom mellem at have Chimaira og God Forbid som supportband til deres koncerter (nogle kilder melder om Bullet for my Valentine eller Through the Eyes of the Dead som supportband i stedet for God Forbid).

Fjerde Japanturné

The Unholy Alliance – Nordamerikaturné 
Support for Slayer og Lamb of God sammen med Mastodon og Thine Eyes Bleed.

Festivaler i 2006

The Unholy Alliance – Europaturné 
Support for Slayer og In Flames sammen med Lamb of God og Thine Eyes Bleed.

Sjette Nordamerikaturné 
Turné som hovednavn. Support var Amon Amarth, Sanctity og Gojira.

Turnéer i 2007

Festivaler i 2007

Turnéer i 2008 
2008 var året, hvor Children of Bodom udgav deres seneste studiealbum, Blooddrunk.

Andre koncerter i 2008

Gigantour 
Dave Mustaine's Gigantour. Sammen med Megadeth, In Flames, Job For A Cowboy og High on Fire.

Festivaler i 2008

Fodnoter 

Turneer